Belejringen af Wien kan henvise til flere artikler:

 Den første tyrkiske belejring af Wien i 1529
 Den anden tyrkiske belejring af Wien i 1683

ja:ウィーン包囲
tr:Viyana kuşatması (anlam ayrımı)